EMS/Taubaté/Fundação Universitária Vida Cristã, afgekort als EMS Taubaté FUNVIC of simpelweg Vôlei Taubaté genoemd, is een Braziliaanse volleybalclub uit Taubaté. De mannenploeg is actief in de hoogste divisie van Braziliaanse Superliga; ze werden tweemaal landskampioen, wonnen tweemaal de beker en behaalden zesmaal de titel bij de staatskampioenschappen van São Paulo. Het eerste volleybalteam werd in 2010 door FUNVIC opgezet in Pindamonhangaba en in 2013 verhuisde de club naar Taubaté. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Ginásio do Abaeté dat plaats biedt aan tweeduizend toeschouwers.

Resultaten

Selectie 2021/22

Bekende (oud)spelers 
 Giba (2013)
 Ricardo Lucarelli (2015–2020)
 Douglas Souza (2018–2021)

Externe link 
  Officiële website

Braziliaanse volleybalclub
Sport in São Paulo (staat)